Бабин До може бити:

 Бабин До (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Бабин До (Неум), насељено мјесто у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Еквивалентна имена 
 Бабин Дол, насеље града Куманова, Македонија